Прави́тельство Сарро́ () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Альбером Сарро:

 правительство Сарро (1) — с 26 октября по 24 ноября 1833 года;
 правительство Сарро (2) — с 24 января по 4 июня 1836 года.

Правительство Франции